Ха́ртфорд () — топоним и фамилия:

Топоним 
 Хартфорд — столица штата Коннектикут, США.
 Хартфорд — округ в штате Коннектикут, США.
 Хартфорд — город в округе Сибасчен, штата Арканзас, США.
 Хартфорд — город в округе Виндзор, штата Вермонт, США.
 Хартфорд — город в округе Огайо, штата Кентукки, США.
 Хартфорд — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.
 Хартфорд — город в Англии, центр графства Хартфордшир.
 Хартфорд — деревня в графстве Чешир, Англия.
 Хартфорд — деревня в графстве Кембриджшир, Англия.

Фамилия 
 Хартфорд, Аза (род. 1950) — шотландский футболист, полузащитник.
 Хартфорд, Джон (1937—2001) — американский певец народной музыки и кантри.

См. также 
 Граф Хартфорд — графский титул средневековой Англии.
 Уэст-Хартфорд — пригород Хартфорда, штата Коннектикут, США.
 Университет Хартфорда — частный университет в городе Западный Хартфорд, США.
 Hartford and Hartford — студийный альбом дуэта американского музыканта Джона Хартфорда со своим сыном Джимми.
 «Хартфорд Уэйлерс» — бывшая профессиональная команда по хоккею с шайбой из Хартфорда, США.
 USS Hartford (SSN-768) — американская атомная подводная лодка.
 Харфорд